Chiloup est le nom d'une famille noble du Revermont et par extension un nom de famille ; il participe aux noms de plusieurs édifices dans la région.

Patronyme 

 Jean-Jacques Durand de Chiloup, homme politique de l'Ain du .

Toponymes 

 Château Chiloup à Dagneux.

 Château de Chiloup à Saint-Martin-du-Mont.